Ouse kan syfta på:

Geografi

Australien
Ouse, Tasmanien – en stad i Tasmanien

Storbritannien
Great Ouse, – en flod i East Anglia i England
Little Ouse – biflod till Great Ouse
Ouse (Yorkshire) – en flod i North Yorkshire, England
Ouse (Sussex) – en flod i Sussex